Tunga ist ein:
 Tunga (Antarktika), Felssporn im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Tunga (Berg), isländischer Berg
 Tunga (Einheit), Gewichtsmaß
 Tunga (Floh), Flohgattung
 Tunga (Fluss), indischer Fluss
 Tunga (Leyte), philippinische Stadtgemeinde
 Tunga (Comic), deutscher Titel der franco-belgischen Comicserie Tounga von Edouard Aidans

Tunga ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Tunga (Künstler) (1952–2016), brasilianischer Künstler
 Steve Tunga (* 1997), deutsch-angolanischer Fußballspieler